Деларю́ (, De La Rue) — французская фамилия.

Известные носители 
 Деларю, Абель (? — 1582) — француз, обвинённый в колдовстве и казнённый через повешение.
 Деларю, Данила Андреевич (1776 — ?) — статский советник, начальник архива инспекторского департамента Главного штаба.
 Деларю, Даниил Михайлович (1839—1905) — русский математик.
 Деларю, Жак (1919—2014) — французский писатель, историк, автор «Истории гестапо».
 

 Деларю-Мардрюс, Люси (1874—1945) — французская журналистка, поэтесса, прозаик, скульптор, историк и дизайнер.